est la formule brute de plusieurs isomères.

 toluène, numéro CAS 
 cycloheptatriène, numéro CAS 
 norbornadiène, numéro CAS